William Henry McMaster
 William McMaster (1811–1877)